Olaszország
Civitella d’Agliano, község Olaszországban, Lazio régióban, Viterbo megyében
Civitella Alfedena, község Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében 
Civitella Casanova, község Olaszországban, Abruzzo régióban, Pescara megyében
Civitella Messer Raimondo, község Olaszországban, Abruzzo régióban, Chieti megyében
Civitella Paganico, település Olaszországban, Toszkána régióban, Grosseto megyében
Civitella Roveto, község Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
Civitella di Romagna, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Forlì-Cesena megyében
Civitella San Paolo, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében
Civitella del Tronto, község Olaszországban, Abruzzo régióban, Teramo megyében
Civitella in Val di Chiana, település Olaszországban, Toszkána régióban, Arezzo megyében